Тур дю Ду () — шоссейная однодневная велогонка. 

Впервые состоялась в 1934 году. В настоящее время ежегодно проводится в сентябре во французском департаменте  Ду региона Бургундия — Франш-Конте. 

Дистанция гонки составляет 196,8 км и проходит  от коммуны Морто до Понтарлье.

Входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 1.1. 

С 2010 года велогонка входит в календарь  Велошоссейного кубка Франции.

Победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 
 
 
  
 Тур дю Ду (cyclingarchives.com)
 Тур дю Ду (cqranking.com)
 Тур дю Ду  (procyclingstats.com)
 Тур дю Ду (memoire-du-cyclisme.eu)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1934 года
Велогонки во Франции